Чемпионат мира по фигурному катанию 1999 года был проведён Международным союзом конькобежцев 20—28 марта на арене Хартвалл Арена в Хельсинки (Финляндия). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду.

Российские фигуристы добились уникального достижения — чемпионами мира во всех категориях стали представители России. Среди женщин победила Мария Бутырская, среди мужчин Алексей Ягудин, среди пар Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, Анжелика Крылова и Олег Овсянников победили в танцах.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)

Мир1999
Март 1999 года
Международные спортивные соревнования в Хельсинки